

Personnalités 

 Ewa Lipska (née en 1945), poétesse et journaliste polonaise ;
  (1920-2015), militante et résistante polonaise ;
  (1921-2003),  juste parmi les nations polonaise ;
 Sarah Lipska (1882-1973), peintre française d'origine polonaise.

Lieux 

 Lipska Wola, village polonais dans la voïvodie de Mazovie.

Voir aussi